Desobsessão é um livro espírita, psicografado pelos médiuns Chico Xavier e Waldo Vieira, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1964.

Esta é a décima-quinta obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Desobsessão é a terceira e última obra das Obras Complementares da Série André Luiz.

Dentro da Série André Luiz, este é o quarto e último livro psicografado em conjunto por Chico Xavier e Waldo Vieira. Os outros são Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade e Sexo e Destino.

Em 73 capítulos, André Luiz apresenta diversos conselhos e sugestões sobre o comportamento dos médiuns e assistentes de uma reunião de desobsessão. Essas observações vão desde a preparação para a chegada à reunião, passando pelo nível das conversas antes do início da reunião, bem como do comportamento dos médiuns diante das mais variadas situações que podem ocorrer durante os encontros.

Segundo Emmanuel, na introdução do livro, André Luiz sentiu a necessidade de organizar um estudo "no intuito de arregimentar novos grupos de seareiros do bem que se proponham a reajustar os que se vêem arredados da realidade fora do campo físico". Assim, em mensagem recebida por Waldo Vieira - e também colocada como prefácio à obra - André Luiz convidou os dois médiuns a receberem as mensagens que formariam este livro. Os capítulos ímpares ficaram a cargo de Waldo Vieira, enquanto que os capítulos pares foram recebidos por Chico Xavier.

Ver também

André Luiz
Chico Xavier
Espiritismo

Livros de 1964
Livros de Chico Xavier
Livros de Waldo Vieira